Драме:

 Драме, Букари (род. 1985) — сенегальский футболист.
 Драме, Коуди (род. 2001) — английский футболист.
 Драме, Франц (род. 1993) — английский актёр.
 Драме, Хаджи (род. 2000) — малийский футболист.